Cupa Balcanilor din 1969 a fost o ediție a Cupei Balcanice, o competiție de fotbal pentru cluburi reprezentative din statele Balcani. A fost disputată de 6 echipe și Beroe Stara Zagora a câștigat trofeul.

Grupa A

Grupa B

Finala

Tur

Retur

Beroe Stara Zagora a castigat 3–1 la general.

Note
Nota 1: Dinamo Tirana a părăsit terenul când, la 1–0 pentru Beroe Stara Zagora, a fost acordat un penalty pentru bulgari.

Referințe

Legături externe 

 RSSSF Archive → Balkans Cup
 
 Mehmet Çelik. "Balkan Cup". Turkish Soccer